{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es         = Kame Sen'nin
|nombre_ja         = 亀仙人
|nombre_ja_español = Maestro tortuga
|imagen            =Sigurtà in cosplay 2020 - Master Roshi and Shenron.jpg
|tamaño            =200px
|sexo              = Masculino
|fechanacimiento   = Año 430
|edad              = 319-326 (Dragon Ball)331-354 (Dragon Ball Z)348-350 (Dragon Ball Super)359-360 (Dragon Ball GT)
|sangre            =
|canon             = Manga
|primeraaparicion  = Volumen 1 (Capítulo 3) (Manga)Episodio 3 de Dragon Ball (Anime)
}}
{{Infobox animanga personaje serie
|serie             =
|nombre            =
|otrosnombres      = Jackie Chun
|edad              =
|altura            = ,100 % de poder = 
|peso              = 
|ocupación         = Maestro de artes marciales
|procedencia       =
|tipoextra         = Raza
|extra             = Humano|
|relevancia        = Personaje secundario
|familia           = Uranai Baba (hermana mayor)
|seiyu             = Kōhei Miyauchi (hasta el episodio 260 de DBZ)Hiroshi Masuoka (a partir del episodio 288 de DBZ)Masaharu Satō (Película DBZ 13)Kinya Aikawa (Película 10 aniversario)
|doblador          = Antonio Crespo (1 a 26 BD) Vicenç Manel Domenech (BD, BDZ i BDGT) Josep Maria Mas (BDZ Kai)  Mariano PeñaJesús Colin † (Original), Jorge Roig (Dragon Ball Z Kai)
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas      =
|listatecnicas     = Kame Hame HaBankoku Bikkuri ShōKanashibari no JutsuMafūbaSaimin JutsuSuikenZanzōkenYoiko Minmin Ken
|tipoextra1        =
|listaextra1       =
|tipoextra2        =
|listaextra2       =
}}

 (también llamado Maestro Roshi, Duende Tortuga, Genio de la Tortuga o "Tortuga Duende" en algunas traducciones al español o "Follet Tortuga" en catalán) es un personaje de ficción de la serie de manga y anime Dragon Ball. Sus discípulos le dan el título de , que significa maestro anciano invencible.

Características 
Aparte de ser el personaje más reconocido del anime es discípulo del Maestro Mutaito, su dominio de las artes marciales y un agua extraña que tomó años atrás le ha permitido una longevidad sin límites. Es uno de los humanos más poderosos durante la primera parte de la obra y se preocupa de que sus alumnos orienten sus técnicas para el bien. Vive en la Kame House. Es el creador de la famosa técnica de combate Kame Hame Ha.

Quienes le conocen, le califican de viejo verde, debido a su afición a las revistas de modelos de bikinis,es un hombre extremadamente pervertido y atrevido, y suele tocarle más o menos descuidadamente las partes íntimas a las mujeres, especialmente a Bulma, que casi siempre es víctima de sus mañas. Al principió no tomaba en cuenta a Chi-Chi (Debido a que en esos momentos era una niña pequeña) pero ahora al estar crecida, también se vuelve víctimas de sus mañas, y el Androide #18 también suele ser su víctima. A consecuencia de esto, Roshi suele recibir una buena paliza por parte de Bulma, o de Chi-Chi, o de cualquier mujer que él haya tocado, pese a ser agredido físicamente por sus mañas, no aprende la lección, sin importa cuanto lo golpeen, y suele seguir con sus mañas. Tiene amistad con varias tortugas, entre las que destacan Kogamera (una tortuga voladora que gira en el aire gracias a unos propulsores, por lo que la usa de medio de transporte) y Umigame. Cuando Bulma arregla el Explorador antes de la llegada de los Saiyajin, en ese momento su fuerza en estado de relajación total es de 139, pudiendo llegar a mucho más en pleno combate.

Biografía

Dragon Ball 
De joven fue entrenado junto con Tsuru Sen'nin por el maestro Mutaito. También entrenó con el maestro Karin donde fue el primero en tomar el Agua Sagrada y coleccionó una gran cantidad de artefactos mágicos.

Aparece por primera vez en la historia cuando Son Gokū ayuda a Umigame a volver al mar y recompensa a Gokū regalándole la Nube Kinto. Bulma reclama un regalo para ella, pero él sólo tiene una nube, por lo que le intercambia la Sān Xīngqiú, por qué le enseñe su ropa íntima. Bulma acepta sin percatarse de que, por culpa de Gokū, no la llevaba puesta.

Vuelven a encontrarse con él cuando Gyūmaō los envía a buscar el Bashō Sen para apagar el fuego de la montaña Frypan, pero él se había desecho de ella después de ensuciarla por lo que decide ir a apagar el fuego usando un Kame Hame Ha, aunque termina destruyendo toda la montaña. Luego de enterarse que Gokū es el nieto de Son Gohan lo invita a su casa para entrenar, y este le promete que irá apenas encuentre las Dragon Balls.

Después de encontrar las Dragon Balls Gokū llega a su casa a entrenar, pero Kame Sen'nin se decepciona de que Bulma haya vuelto a la ciudad, por lo que pide a Gokū que le traiga una mujer bonita como requisito para ser entrenado. A este entrenamiento se suma Krilin, quien ayuda a Gokū a traer a esa chica, Lanch. Después de 6 meses de entrenamiento el anciano maestro lleva a los niños a participar en el 21° Tenkaichi Budōkai.

En el Torneo, Kame Sen'nin participa disfrazado como Jackie Chun para probar la fuerza de sus discípulos y evitar que ganen el torneo, se les suban los humos a la cabeza y dejen de entrenar. En el torneo vence a Yamcha y a Krilin sin mucho esfuerzo pero tiene problemas contra Gokū cuando este se convierte en Ōzaru, por lo que tiene que destruir la Luna con un Kame Hame Ha. Gana el torneo pero se gasta todo el dinero del premio invitando a comer a Gokū esa misma noche.

Kame Sen'nin estuvo presente en el ataque al Ejército Red Ribbon, el cual fue frustrado cuando Gokū venció al todo el ejército antes de que ellos llegaran. Y luego cuando visitaron a Uranai Baba su hemorragia nasal le ayudó a Yamcha a vencer al Hombre Invisible.

En el 22° Tenkaichi Budōkai también participó como Jackie Chun. En este torneo se enfrentaron sus discípulos contra los discípulos de su rival Tsuru Sen'nin. En el primer combate venció al Lobo Hombre, quien quería vengarse de él por destruir la luna, y en el segundo combate se enfrenta a Ten Shin Han, y luego de probar su fuerza se retira por sí solo del Tatami sabiendo que sería un buen rival para Gokū.

Luego de la aparición de Piccolo Daimaō decide sacrificar su vida al igual que su maestro para encerrarlo usando el Mafūba, pero falla y desfallece delante de Piccolo. Luego de que Gokū logre vencer a Piccolo Kame Sen'nin es revivido junto a Chaoz y Krilin gracias a las Dragon Balls.

Luego de esto Kame Sen'nin se mantiene como un personaje secundario y no vuelve a pelear de verdad.

Dragon Ball Z 
Durante esta parte de la historia, Kame Sen'nin se vuelve personaje secundario, principalmente analizando las peleas de Goku y los Guerreros Z a las que puede observar. Siempre es motivo de consulta para los guerreros por su sabiduría, al punto de que Krillin le pide de volver a entrenarlo ante la llegada de los Androides que Trunks del Futuro predijo. Suele ayudar a Bulma a buscar las Dragon Balls. Es asesinado nuevamente por Super Buu al convertirlo en chocolate, siendo revivido después por las Dragon Balls.

Dragon Ball Super 
Luego de presenciar la pelea de Goku con el Dios de la Destrucción Bills, Kame Sen'nin regresa a la acción ante la resurrección del tirano espacial Freezer, en donde lucha codo a codo junto con los guerreros Z ante las tropas del invasor, demostrando que mantenía una condición física considerable a pesar del tiempo inactivo. Luego junto con Goku, le da a Krillin un entrenamiento especial que consistía en recoger unas hierbas en una misteriosa isla en donde este último debía superar sus miedos para poder controlar completamente su ki. 

Cuando Goku reclutaba a los Guerreros Z para el Torneo de la Fuerza, Kame Sen'nin lo acompañó al dojo de Ten Shin Han, en donde fue hipnotizado por Yurin, una ex compañera de este último que quería vengarse por abandonar el dojo de Tsuru. La hechicería de Yurin desbloqueó todo el potencial que Kame Sen'nin ocultaba sorprendiendo a Goku al enfrentarlo. Con ayuda de Chaos, Goku contrarresta el hechizo y recluta tanto a Ten Shin Han como a su eterno maestro. En el torneo, Kame Sen'nin tiene un papel destacado siendo capaz de eliminar a Ganos, el guerrero más fuerte del Universo 4 usando el Kame Hame Ha original, y a dos guerreras femeninas del mismo universo que intentaron seducirlo, superando este obstáculo al haber entrenado psicológicamente su adicción a la perversidad gracias a Puar, en donde en la pelea se exige hasta sufrir un Paro cardiorrespiratorio, siendo reanimado por Goku, quien al verlo recuperado, llora de la emoción, demostrando la estima por su querido maestro. Luego rescata a Vegeta de Frost y Magetta del Universo 6. Satisfecho, Kame Sen'nin decide autoeliminarse para no molestar al resto de guerreros, ganándose el respeto de los dioses.

Entrenamiento 

En la serie se ve el entrenamiento que Son Gokū y Krilin llevaron a cabo a las órdenes de este maestro. Las pruebas iban orientadas únicamente a aumentar la forma física, ya que ellos ya deberían saber artes marciales. Sin embargo, antes deben llevarle una chica (en este caso fue Lunch). El entrenamiento consiste en:

 Madrugada: repartir leche por una extensa isla, cada día más rápido, atravesando ríos, puentes decrépitos y valles llenos de dinosaurios terópodos.
 Mañana: arar una granja entera con las manos.
 Desayuno.
 Aprendizaje escolar.
 Comida copiosa.
 Siesta.
 Ayudar en una obra, trabajando cada uno por 6 hombres. Esta vez pueden usar herramientas.
 Cruzar 10 veces un lago lleno de tiburones.
 Ser atados a un árbol que tiene una colmena de abejas previamente agitada. Deben moverse rápidamente para evitar las abejas.

A partir del segundo día, deberán hacer el mismo entrenamiento con una concha de tortuga de 20 kg a la espalda; hasta que consigan mover una enorme roca, cuando cambiarán la concha por otra de 40 kg.

Jackie Chun 
 es la identidad falsa que usó Kame Sen'nin para participar en el 21° y 22° Tenkaichi Budōkai. Su objetivo era que sus alumnos no ganaran el torneo para que la fama no se les subiera a la cabeza y se diesen cuenta de que siempre hay alguien mejor. En el  Tenkaichi Budokai bailó y quedó campeón derrotando a Gokū en la final. En el 22.º Tenkaichi Budokai, se rindió ante Ten Shin Han porque vio lo fuerte que era y pensó que sería el oponente indicado para Gokū, pero le hubiese ganado. Y en el  Tenkaichi Budokai rehusó presentarse al torneo, ya que pensaba que sus alumnos y los demás participantes en ese torneo, como Piccolo, lo habían superado ampliamente.

En otros medios 
 Kame Sen'nin tiene una participación en Cross Epoch, one-shot dibujado por Akira Toriyama y Eiichirō Oda, donde aparecen también otros personajes de One Piece y Dragon Ball.

Referencias 

Personajes de Dragon Ball